F*ck Love (стил. под маюскул) — дебютный микстейп австралийского рэпера и певца The Kid LAROI. Он был выпущен 24 июля 2020 на лейблах Columbia Records. Продюсированием занимались Бенни Бланко, Bobby Raps, Cashmere Cat, Taz Taylor и другие. Микстейп содержит гостевые участия от Corbin Smidzik, Juice WRLD и Lil Mosey.

F*ck Love (Savage) и F*ck Love 3: Over You 
Делюкс-версия была выпущена 6 ноября 2020 года под названием F*ck Love (Savage), она включает в себя семь песен. Делюкс-версия содержит в себе гостевые участия от YoungBoy Never Broke Again, Internet Money, Marshmello и Machine Gun Kelly.

Вторая делюкс-версия была выпущена 23 июля 2021 года под названием F*ck Love 3: Over You. На ней присутствуют гостевые участия от Джастина Бибера, Polo G, Stunna Gambino, G Herbo, Lil Durk и Mustard. Делюкс-версия F*ck Love 3: Over You была выпущена 27 июля 2021 году под названием F*ck Love 3+: Over You.

Синглы 
Микстейп был поддержан двумя синглами: «Go», музыкальное видео спродюсировал Стив Кэннон, а также «Tell Me Why», музыкальное видео было спродюсировано Коулом Беннеттом.

Музыкальное видео для песни «Not Fair» было снято Алексом Говардом.

Список композиций 

Примечания
 Все песни стилизованы под маюскул

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2020 года
Альбомы The Kid Laroi
Дебютные альбомы 2020 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Cashmere Cat
Альбомы Австралии
Хип-хоп-альбомы